Валерий Семёнович Клеймёнов (10 сентября 1965, Щёкино, Тульская область) — советский и российский футболист, вратарь. Тренер. Мастер спорта СССР (1988).

Карьера

Клубная 
Карьеру начал в щёкинском «Корде» (чемпионат Тульской области). Первыми наставниками футболиста были Олег Гуданов и Валентин Саенко. В первенстве СССР дебютировал в 1983 году во второй лиге в составе тульского ТОЗа. В 1984 году выступал в составе тульского «Арсенала». Два следующих года отыграл в смоленской «Искре», в 1987—1991 годах — в волгоградском «Роторе». В 1992—1997 годах выступал за московское «Динамо», в 1994 году провёл  за израильский «Маккаби» (Герцлия). В составе «Динамо» стал серебряным призёром чемпионата России-1994, бронзовым в 1992—1993 годах и обладателем Кубка России 1994/95. Сезон 1997—1998 провёл в аренде в китайском «Шанхай Шэньхуа». После возвращения в Россию играл за раменский «Сатурн» (1998), ярославский «Шинник» (1999), тульский «Арсенал» (1999—2001). Закончил карьеру в 2002 году, после того как не провёл ни одного матча в составе «Химок».

В сборной 
В 1992 году сыграл два матча в составе сборной СНГ.

Тренерская 
В 2003—2004 годах работал тренером вратарей в молодёжной сборной России. В 2007 году работал на этой должности в московском «Локомотиве», в штабе Анатолия Бышовца. В 2009 году был тренером вратарей молодёжного состава клуба «Спартак» (Москва), с 2010 по 2014 год — тренер вратарей основного состава. С лета 2014 года — тренер вратарей и помощник Рината Билялетдинова в казанском «Рубине». С июня 2017 года вошёл в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в клубе ФНЛ «Енисей».

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте Сборная России по футболу 
 На www.legioner.kulichki.com 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Маккаби» Герцлия
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные тренеры России